Пастаса — річка в Еквадорі та Перу
 Пастаса — провінція в Еквадорі